ТТРК «Юнион» — донецкий региональный телеканал, с 2001 г. вещающий из г. Макеевка, Донецкая область, Украина.

После начала военных действий в 2014 году перешёл под контроль Донецкой Народной Республики.

О телеканале 
Телеканал «Юнион» — телеканал, вещавший на территории Донецкой области и в Интернете.

После захвата телецентра в Донецке в августе 2014 года, телеканал перешёл под контроль представителей ДНР. 

Программная сетка телеканала формируется "в согласии с принципами традиционных религиозных, социальных, культурных и моральных ценностей".

Основные задачи телеканала — "распространение в большей мере правдивой информации о политической, экономической и социально-культурной жизни Донецкой области, воспитание личности".

Основная аудитория 
Зрители телеканала «Юнион» — это аудитория от 4 до 80 лет. Телеканал позиционирует себя в роли вещателя для состоявшихся, самодостаточных и активных людей, которые стремятся быть в курсе происходящего.

Покрытие телеканала 
«Юнион» имеет покрытие во всех крупных городах Донецкой Народной Республики (т. е. неподконтрольных Украине территорий Донецкой области), среди которых Донецк, Макеевка, Горловка, Енакиево, Авдеевка, Харцызск, Ясиноватая, Иловайск, Зугрэс. Также у телеканала заключены договора с большинством кабельных операторов области, благодаря чему канал доступен в труднодоступных населённых пунктах региона. Потенциальная аудитория телерадиокомпании — 3 миллиона телезрителей.

Собственное производство

Панорама 
Программа является лидером информационного блока.

Прогноз погоды 
Ежедневный выпуск, информирующий граждан о погоде на территории Донецкой области.

Программа выходит ежедневно.

Ваше слово 
Ведущая телеканала «Юнион» спрашивает жителей Донецка.

Программа выходит еженедельно.

Прочие передачи телеканала «Юнион» 
Также имеются такие передачи, как: «Беседа», «Тема», «Закон. Инструкция по применению», «Три минуты на ответ», «Спутник», «Политкухня», «Герой нашего времени», «Моё хоББи», «Пульс событий», «Классные новости», «Дети знают толк», «МузON», «Сало в шоколаде», «Смотрите не пропустите».

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Канал YouTube
 Мирошкина А. Т. СТАНОВЛЕНИЕ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ТЕЛЕКАНАЛА «ЮНИОН») //ПРОБЛЕМЫ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ. – 2019. – С. 41.
 Артамонова И. М. РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ АУДИТОРИИ. 

Региональные телеканалы Украины
Телеканалы, запущенные в 2001 году
СМИ Донецка
Телеканалы Донецкой области